Лисогі́рський прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Лисогірський провулок — провулок у Києві.
 Лисогірський провулок — провулок у Харкові.

Лисогірський провулок — провулок у Астрахані.

Провулки